Dobrew, Dobrev:
 Kristian Stefanow Dobrew
 Nikołaj Kiriłow Dobrew
 Petyr Dobrew